La Léventine peut désigner : 
 une vallée du canton du Tessin, en Suisse
 un district du même canton

en:Leventina